Некрасовська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Совєтський район
 Некрасовська сільська рада — Вінницька область, Вінницький район

Див. також 
 Некрасівська